Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich w 2022 odbyły się w dniach 26 - 29 czerwca w mieście Oran na terenie EMEC Hall.

Tabela medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Łącznie medale w latach: 1951-2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2022
Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
2022 w zapasach
Zapasy w Algierii